Юшко́ (, ) — фамилия украинского и белорусского происхождения. Известные носители:

 Юшко, Александр Константинович (Энди Картрайт; 1990—2020) — исполнитель русской хип-хоп сцены.
 Юшко, Герман Иванович (1941—2010) — советский и российский актёр.
 Юшко, Евгения Иосифовна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Юшко, Игорь Олегович (род. 1961) — украинский финансист, политик, государственный деятель.